Алекса́ндр Ша́пошников:
 Шапошников, Александр Антонович (1818—1885) — русский драматург-любитель (драма «Ложное положение», комедии «Ложный взгляд», «Неравный брак» и др.), чиновник по ведомству государственных имуществ, надворный советник.
 Шапошников, Александр Васильевич (род. 1938) — советский и российский хирург-гастроэнтеролог, профессор Ростовского медицинского университета, заслуженный врач РФ.
 Шапошников, Александр Евгеньевич (1932—2010) — советский библиотековед, основоположник научной школы дефектологического библиотековедения.
 Шапошников, Александр Иванович (1912—1967) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза (1942).
 Шапошников, Александр Константинович (1964—2021) — российский лингвист, сотрудник Отдела этимологии и ономастики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, редактор журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка»
 Шапошников, Александр Николаевич (1894—1972) — советский живописец и театральный художник, педагог, почётный гражданин города Орехово-Зуево, соавтор памятников «Борцам революции» и В. А. Барышникову, картины «Морозовская стачка 1885 года».
 Шапошников, Александр Юрьевич (1955—2017) — председатель Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области (1996—1998).